Die Handball-Regionalliga startete in der Saison 1999/2000 mit fünf Ligen: Süd, Südwest, West, Nord und Nordost. Die Neustrukturierung der Regionalliga nach der Saison 1999/2000 sorgte dafür, dass von den angetretenen 104 Vereinen insgesamt 25, also fast ein Viertel, die Klasse verlassen mussten. Die Regionalligen Süd und West lösten ihre zweiten Staffeln auf. Hinzu kam mit der Regionalliga Mitte – für fünf Jahre – eine sechste Regionalliga. Am Ende der Spielzeit stiegen folgende Mannschaften in die 2. Bundesliga auf.

Regionalliga Nord 

 Der SV Anhalt Bernburg, der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz, die HG 85 Köthen, der SV Concordia Staßfurt und der SV Langenweddingen wechselten in die neugegründete Regionalliga Mitte.

Regionalliga Nordost 

 Die SG Preußen/Lichterfelde zog sich zurück.
 Der TSV Chemie Premnitz, der 1. VfL Potsdam und der HC Cottbus wechselten in die neugegründete Regionalliga Mitte.

Regionalliga West 
Hauptartikel: Handball-Regionalliga West 1999/2000

 Der TuS Ferndorf, der TV Brechten, der TV Forsbach, der SV Urmitz und der TV Vallendar verzichteten auf ihre Regionalliga-Plätze.
 Der TuS Spenge, der HSC Eintracht Recklinghausen und der TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck wechselten in die Regionalliga Nord.
 Die beiden Staffeln wurden nach der Saison zusammengelegt.

Regionalliga Südwest 

 Die SG Werratal und die SVH Kassel wechselten in die neugegründete Regionalliga Mitte.

Regionalliga Süd 

 Die SG Roding/Post Regensburg verzichtete auf den Regionalliga-Platz.
 Der HSC Bad Neustadt und der LHV Hoyerswerda wechselten in die neugegründete Regionalliga Mitte.
 Der TSV Langenau schloss sich mit dem TSV Elchingen zur HSG Langenau/Elchingen zusammen.
 Die beiden Staffeln wurden nach der Saison zusammengelegt.

Weblinks 
 Handball-Archiv.de

Handballsaison 1999/2000